Scuderia (italienisch „Stallung“) steht für:

 Scuderia, Version des Ferrari F430, siehe Ferrari F430#430 Scuderia
 Scuderia AlphaTauri, italienisches Formel-1-Team
 Scuderia Centro Sud, ehemaliges italienisches Motorsportteam
 Scuderia Colonia, Kölner Motorsportteam
 Scuderia De Tomaso, Werksteam des italienischen Rennwagenherstellers Automobili De Tomaso
 Scuderia Ferrari, Motorsportabteilung des Sportwagenherstellers Ferrari
 Scuderia Filipinetti, Schweizer Rennsportunternehmen
 Scuderia Finotto, ehemaliges italienisches Motorsportteam

 Scuderia Milano, ehemaliges italienisches Automobil-Rennteam
 Scuderia Serenissima, ehemaliger italienischer Rennstall
 Scuderia Settecolli, ehemaliges italienisches Motorsportteam

Siehe auch: